Beney kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Beney,

Frankrike 

 Beney-en-Woëvre, departementet Meuse i regionen Grand Est, 

Robotskapade Antarktisförgreningar